Antonio Gemo (1914 – ...) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Elena Gemo (1987) – ex nuotatrice italiana
 Livio Gemo (1898 – ...) – calciatore italiano